Příjmení Nedoma (Nedomová) nosí tyto osobnosti:

 Anne-Marie Nedoma (* 1960), česká manažerka
 Antonín Nedoma (1840–1927), český sedlák a politik, mladočeský poslanec zemského sněmu, bratr Bedřicha
 Bedřich Nedoma (1837–1919), český malíř a technik, bratr Antonína
 Jiří Nedoma (* 1951), český politik, senátor za ODS
 Josef Nedoma (1899–1971), československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty
 Petr Nedoma (* 1951), teoretik umění, kurátor, ředitel Galerie Rudolfinum
 Václav Nedoma (1836–1917), český novinář
 Václav Nedoma (sochař) (1778–1833), český kamenosochař
 Vladimír Nedoma (1888–???), český autobusový dopravce

Související články 
 Nedomanský

Česká příjmení